Az Allsvenskan 1967-es szezonja volt a bajnokság negyvenharmadik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Malmö FF lett. Ez volt a klub hetedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved